Nidula steht für:
 die Goodenough-Insel
 Nidula (Pilze), eine Pilzgattung aus der Familie der Nestlingsartigen